Charles de Batz de Castelmore - vierde musketier, horende bij De Drie Musketiers
 De vier musketiers (film) - Italiaanse animatiefilm uit 1936
 De 4e Musketier (beweging) - een Nederlandse christelijke mannenbeweging